Nevis – isola di Saint Kitts e Nevis
Nevis – comune degli Stati Uniti d'America in Minnesota
Ben Nevis – montagna del Regno Unito in Scozia